Frögöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Frögölen, Blekinge, sjö i Ronneby kommun, 
Frögöl (Kristdala socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Frögöl (Ukna socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Frögöl (Älghults socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (6,03 ha)
Frögölen (Madesjö socken, Småland), sjö i Nybro kommun, 
Frögölen (Tuna socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (8,17 ha)
Frögöl, Östergötland, sjö i Kinda kommun, 
Frögölen, Östergötland, sjö i Kinda kommun,

Se även
Fröagöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn